Лушино — название населённых пунктов:
 
 Лушино — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Лушино — село в Сакском районе Крыма.